

Руперт — місто, штат Айдахо
 Руперт — місто, штат Вермонт
 Руперт — місто, штат Західна Вірджинія
 Руперт — переписна місцевість, штат Пенсільванія